Birkenbaum bezeichnet

 einen Ortsteil von Halver im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen, siehe Birkenbaum (Halver)
 einen Ortsteil von Wipperfürth im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen, siehe Birkenbaum (Wipperfürth)